Конструктивізм (з  — пов'язаний з побудовою, конструюванням) може означати:

 Конструктивізм (література)
 Конструктивізм (мистецтво)
 Конструктивізм (математика)
 Конструктивізм (архітектура)
 Конструктивізм (філософія)
 Конструктивізм (міжнародні відносини)
 Конструктивізм (педагогіка) 
 Соціальний конструктивізм
 Жорсткий конструктивізм

Див. також 
 Деконструктивізм (значення)